Edgerley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Edgerley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)